Verkeersrecht (tijdschrift)
Virtual reality, een door een computer gesimuleerde omgeving
VR Troopers, een Amerikaanse televisieserie
VR-motor, een type verbrandingsmotor
Holden VR, een auto van het Australische merk Holden
Videorecorder
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
VR-Yhtymä, de nationale spoorwegmaatschappij van Finland

Vr kan verwijzen naar:
Vr, een afkorting voor vrijdag
Vr, een afkorting voor de Italiaanse provincie Verona